Австрийская Бундеслига 1992/1993 () — 81-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 24 июля 1992 года и закончился 12 июня 1993 года.

Клубы-участники

Осенний сезон

Весенний сезон

Чемпионский плей-офф

Переходный плей-офф

Ссылки 
Сезон 1992/1993 на rsssf.com 

1992/1993
Спорт в Австрии в 1992 году
Спорт в Австрии в 1993 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993